Tribune puede referirse a:

Periódicos 
 Chicago Tribune, uno de los principales diarios de la ciudad de Chicago.
 Homer Tribune, diario semanal publicado todos los miércoles en Homer, Alaska.
 New York Tribune, periódico de Nueva York fundado en 1841 por Horace Greeley.
 San Diego Union-Tribune, periódico de San Diego, California, Estados Unidos, renombrado luego como U-T San Diego.
 Tribune Company, empresa multimedios estadounidense.

Lugares 
 Tribune (Kansas), ciudad en el condado de Greeley, estado estadounidense de Kansas.
 Municipio de Tribune (condado de Greeley, Kansas).

Véase también 
 HMS Tribune , el nombre de seis buques de guerra de la Royal Navy.
 Herald Tribune , el nombre de varios periódicos.